Corpi estranei – in medicina, oggetti la cui origine è al di fuori dell'organismo
Body Bags - Corpi estranei – film horror del 1993
I corpi estranei – film drammatico del 2013